Czwarte zawody Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2018 odbyły się w Czajkowskim w dniach 8–9 września.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego nie zostaną przeprowadzone co związane jest ze zbyt małą liczbą uczestniczek na liście startowej.

Konkurs drużyn mieszanych wygrała reprezentacja Japonii, którą reprezentowali Nozomi Maruyama, Yukiya Satō, Sara Takanashi oraz Junshirō Kobayashi. Uzyskali wynik łączny o ponad jedenaście punktów lepszy od sklasyfikowanej na drugiej pozycji reprezentacji Słowenii, która po pierwszej serii zajmowała trzecią lokatę. Podium tego konkursu uzupełnili reprezentanci Norwegii. Rekord skoczni do tej pory nieustanowiony przez kobiety ustanowiła Słowenka Jerneja Brecl uzyskując 140 metrów.. Na liście startowej tego konkursu zameldowało się osiem drużyn, a w związku z tym każda z nich automatycznie kwalifikowała się do serii finałowej. Dwukrotnie została zdyskwalifikowana Kazaszka Alina Tuchtajewa z powodu nieodpowiedniej długości nart. Panowie swoje próby oddawali z belek dwunastej, trzynastej oraz czternaste, a panie z dwudziestej pierwszej oraz z dwudziestej szóstej.

Konkurs indywidualny został ograniczony do jednej serii, czego powodem były niesprzyjające warunki wietrzne. Zawody te wygrała reprezentantka Słowenii Ema Klinec pokonując o równe dziewięć punktów drugą Maren Lundby. Skład podium uzupełniła jak dotąd niepokonana w tym sezonie Japonka Sara Takanashi. Najlepszą wśród zawodniczek gospodarzy była sklasyfikowana dopiero na dziesiątej pozycji Irina Awwakumowa. Punktów w konkursie nie zdobyły dwie zawodniczki, a mianowicie Kazaszka Alina Tuchtajewa, oraz zdyskwalifikowana za nieprzepisowy kombinezon Amerykanka Tara Geraghty-Moats. Zawody odbyły się z belek siedemnastej oraz dziewiętnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Czajkowskim był Siergiej Żyrianow oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs drużyn mieszanych – 8 września 2018

Konkurs indywidualny – 9 września 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
2018 w Rosji
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Czajkowskim